Eloka bezeichnet
 Elektronische Kampfführung
 Eloka (Gemeinde) eine Landgemeinde im Bezirk Abidjan in der Elfenbeinküste.